Громадська організація "Міжнаро́дне грома́дське об'є́днання «Воли́нське бра́тство» —  об'єднує та гуртує вихідців з Волині та їх нащадків.

Зареєстроване 12 серпня 1999 року, є постійним членом  Асоціації «Рада земляцтв областей та регіонів України» в місті Києві

Мета та напрями діяльності 
Головна мета діяльності Організації — об'єднати вихідців з Волині та їх нащадків для задоволення та захисту їх законних соціальних, економічних, творчих, вікових, національно–культурних та інших спільних інтересів.

В коло діяльності Організації  входить також:
 сприяння в реалізації інтелектуального та творчого потенціалу своїх членів.
 сприяння процесу духовного та культурного відродження  та  розвитку Волині та України.
 участь у заходах та проектах по зміцненню авторитету України на міжнародній арені шляхом поширення інформації та пропаганди історичної, культурної спадщини, сучасних досягнень української землі, а зокрема її славетної частки — Волині.
 сприяння зміцненню соціальних, економічних, культурних, освітніх контактів між Україною, США, Канадою та іншими державами.

Керівники (Рада) 
 Жулинський Микола Григорович — президент МГО, народний депутат України, академік.
 Скіпальський Олександр Олександрович — почесний голова. Генерал-лейтенант, народний депутат України 2 скл.
 Шевчук Сергій Володимирович — голова. Народний депутат України 3-6 скл.
 Набруско Віктор Іванович — перший заступник голови. Секретар Національної спілки журналістів України.
 Кучинський Юрій Федорович — перший заступник голови. Віце-президент Асоціації Міжнародних Автомобільних Перевізників України.
 Шнуренко Жанна Василівна — перший заступник голови. Голова жіночого клубу «Волинянка».
 Карпук Володимир Георгійович — заступник голови. Народний депутат України 5-6 скл.
 Сорока Михайло Михайлович — заступник голови. Заступник Голови Укрінформу, журналіст, голова Київської спілки журналістів.

Альманах «Волинь моя» 
З 2001 року земляцтво видає щорічний часопис-альманах «Волинь моя». В ньому висвітлюються зв΄язки вихідців з Волині з їхньою малою батьківщиною, надається інформація про історичну та культурну спадщину Волинського краю, висвітлюється сучасне життя.

Кожен номер журналу відкривається хронологією життєдіяльності МГО «Волинське братство» за період, який пройшов після останнього видання. Інші матеріали  розміщуються у відповідних тематичних розділах, таких як «З глибин віків», «Чисті джерела духовності», «Знай наш край», «З минулого у майбутнє», «Наші славетні земляки», «Історія краю у долях волинян», «Пісенна душа Волиня», «Спортивна гордість краю» і т. д. Ці матеріали переважно ексклюзивні, їхні давтори — відомі в Україні і за її межами особистості, які народилися на Волині або тісно пов΄язані з нею.

Головний редактор альманаху: Михайло Сорока, заступники головного редактора: Ольга Рутковська, Юрій Сорока, Жанна Шнуренко.

Редакційна колегія: Микола Жулинський, Леонід Кравчук, Юрій Кучинський, Віктор Набруско, Микола Новосад, Сергій Рижук, Василь Руденко, Ольга Рутковська, Володимир Сергійчук, Олександр Скіпальський, Михайло Сорока, Юрій Сорока, Олександр Федрицький, Сергій Шевчук, Жанна Шнуренко.

Діяльність 
Джерело: 10 випусків альманаху «Волинь моя».

Заходи, програми, проекти 
Члени «Волинського братства» писали і видавали книжки  історичного та краєзнавчого характеру, брали участь в культурних та спортивних заходах міст і сіл Волині, організовували виставки творчих робіт земляків у столиці, проводили благодійні концерти і літературні зустрічі, надавали матеріальну допомогу, регулярно допомагали та допомагають нашим бійцям на передовій, а також пораненим воїнам у лікувальних установах та сім"ям загиблих на війні з московським агресором.

Двічі у березені-липні 2005 та 2007 років МГО «Волинське братство» тримало символічну координаційну «булаву». Згідно статуту Асоціації земляцтв областей у м. Києві кожне земляцтво отримує право і привілей півроку очолювати діяльність столичних земляцьких об'єднань, точніше — виступати в ролі її координатора. По закінченню координаторства були організовані цікаві пізнавальні виїзди представників усіх земляцтв на Волинь.

Щорічно вже багато років за ініціативою Асоціації земляцтв відбувається традиційна толока у Музеї народної архітектури та побуту Українив с. Пирогів. Волиняни у цей день наводять порядок у своїй волинській хаті та на території навколо неї.

Рішенням Ради земляцтва було започаткувано книжну серію "Бібліотечка МГО «Волинське братство», в рамках якої вийшли друком:
 Книга "Операція «Burza» або «Ми їх спільно винищимо» Йосипа Струцюка 
 Книга «Нескорена Волинь» Валентина і Оксани Яблонських,
 збірка текстів повстанських пісень «Пісні волі» (м. Луцьк),
 «Бульбівці» журналіста-дослідника Івана Ольховського,
 поетична збірка нині покійної Вікторії Рутковської «Я жива».

В 2017—2019 за підтримки Всеукраїнської асоціації молодіжного співробітництва «Альтернатива-В» в серпні місяці, у Музеї історії сільського господарства Волині — Скансен в Рокинях, нині Луцьк, було організовано і успішно проведено Міжнародний волонтерський табір під назвою "Старовинна Волинь — перехрестя культур. У таборі брала участь молодь з 12 країн світу. Міжнародні команди не тільки плідно працювали, але й змогли познайомитись з культурою, історією, традиціями волинського краю, побутом волинян, взяти участь у різних майстер-класах, в тому числі і плетінні з соломи у відомої народної майстрині Марії Кравчук.

Щорічно 24 серпня — в День Незалежності України «Волинська світлиця» МГО «Волинське братство» приймала колишніх політв'язнів радянських часів, а також дітей чи рідних політв'язнів. Натхненником та організатором зустрічей була Ніна Опанасівна Вірченко — український вчений-математик, доктор фізико-математичних наук, професор, політичний та громадський діяч, а також її колеги по науці подружжя волинян — Надія Миколаївна та Петро Васильович Задерей.

У рамках багаторічної шефської допомоги МГО «Волинське братство» неоднорозово організовували у Києві виставки волинських художниць з обмеженим рухом Валентини Михальської, Валентини Протопоп та світлої пам'яті Сестер Махонюк. 22 червня 2018 року в Національному музеї літератури України відбулась виставка «Перлини Волині» всіх трьох волинських майстринь.

Земляцтво ініціювало і проводило благодійну акцію «СВЯТИЙ МИКОЛАЙ, НАШИХ БІЙЦІВ ПРИВІТАЙ!», в рамках якої збирали подарунки для бійців. В останні роки їх доставляє на передову  волинянин з Ківерець, учасних бойових дій і волонтер Юрій Кулачек. Зі своїм екіпажем щомісячно їздять на фронт і обов'язково, крім інших, навідуються до волинян.

Чотири роки поспіль, напередодні новорічно–різдв'яних свят Міжнародне громадське об'єднання «Соловецьке Братство» запрошує своїх членів, друзів та прихильників на зустріч. Останні два роки до карантину вона відбулась у «Волинській світлиці». До заходу долучились також друзі із Спілки офіцерів України, Товариства зв'язків з українцями за межами України «Україна-Світ», і інші громадські об'єднання.

Члени земляцтва у свій час відвідали усі звітні концерти Волинської області у Палаці Культури «Україна» у Києві, побували на концертах Волинського народного академічного хору, відвідали вистави Волинського драмтеатру ім. Т. Г. Шевченка у приміщенні театру ім. І. Франка, не пропускають виступи інших творчих колективів з Волині на столичних сценах.

Окремі події:

 12 серпня 1999 року  Міністерство юстиції України зареєструвало Міжнародне громадське об'єднання «Волинське братство», реєстровий № 1209.
 У червні 2000 року завдяки спільним зусиллям Міністерства оборони України і МГО «Волинське братство» відбулося урочисте відкриття першого етапу експозиції — виставки військової техніки та озброєння. 12.06.2002 р. було укладено угоду про співробітництво між Центральним музеєм Збройних Сил України та МГО «Волинське братство» в галузі утримання та розбудови філії музею, яке продовжувалося протягом дев'яти років. 01.10.2002 р. між Центральним музеєм Збройних Сил України та МГО «Волинське братство» було укладено договір оренди приміщень музею. Через певні обставини ця діяльність була припинена 7 листопада 2006 року.
 У 2001—2005 рр. на Волині проведено ряд літературних, мистецьких конкурсів оглядів авторської та фольклорної пісні за сприяння та участі МГО «Волинське братство».
 4 березня 2003 року при Міжнародному громадському об'єднанні «Волинське братство» створили жіночий Клуб «Волинянка».
 В грудні 2006 року створено осередок МГО «Волинське братство» у Полтаві.
 У травні 2010 року створено осередок МГО «Волинське братство» в Криму.
 У липні 2012 року під проводом голови МГО «Волинське братство» Данила Курдельчука та ректора СНУ імені Лесі Українки Ігора Коцана відбулося засідання оргкомітету Світового конгресу вихідців з Волині. В ньому взяли участь Володимир Василенко — надзвичайний і повноважний Посол України, Сергій Шевчук — голова благодійного фонду «Здоровя для всіх», Юрій Савчук — народний депутат України, Валерій Фень — виконавчий директор Об'єднання, Федір Іллюк — віце-президент видавництва «Юрінком», представники UABA Зірка і Мирослав Смородський та Андрій Стецьків, Едуард Бєльський — художник, представник об'єднання українців Словенії, проректори СНУ Світлана Гаврилюк, Василь Подляшаник та Сергій Федонюк.
 1 грудня 2014 року пішов з життя Євген Олександрович Сверстюк — волинянин, політв'язень радянського режиму, філософ, релігійний і громадський діяч, письменник, видатний публіцист і літературознавець, активний учасник національно-демократичного руху, один із його інтелектуальних лідерів, президент Українського ПЕН-клубу, знакова постать української нації.
 7 червня 2015 року перестало битися серце палкого патріота Волині та України, невтомного трудівника, багаторічного Виконавчого директора МГО «Волинське братство» Валерія Васильовича Феня.
 2 жовтня 2015 року відбулося виїзне засідання МГО «Волинське братство» на Волині. В складі делегації були: голова Курдельчук Данило Маркович, перший заступник голови Набруско Віктор Іванович, почесний голова Скіпальський Олександр Олександрович, виконавчий директор Світлана Соколова, голова жіночого Клубу «Волинянка» Жанна Шнуренко та інші члени Ради. Було заплановано багато різних заходів. Один з них — це підписання трьосторонньої угоди про співпрацю між Волинською обласною державною адміністрацією, Волинською обласною радою та МГО «Волинське братство».
 30 вересня 2016 року відійшов у інші світи Данило Маркович Курдельчук і знайшов свій спочинок на рідній волинській землі у селі Куликовичі, яку так безмежно любив. Данило Маркович — президентї Укрінюрколегії, багато років був незмінним головою МГО «Волинське братство», для нього створення та існування земляцтва було справою всього життя. Він завжди підтримував усі починання, робив все можливе, щоб про Братство дізналися не тільки в Україні, а й за її межами.
 17 травня 2017 року МГО «Волинське братство» користуючись нагодою перебування хору ветеранів «Осіннє золото», що діє при Локачинському районному будинку культури в столиці, організувало до 10-річчя хору концерт під поетичною назвою «Пісенне джерело Волині» в Національному музеї літератури України.
 8 червня 2017 року в офісі МГО «Волинське братство» відбулась  зустріч з Митрополитом Луцьким і Волинським Михаїлом. Метою його візиту було відвідати Земляцтво, благословити і накреслити спільні плани на майбутнє. Одночасно обговорили спільне святкування ювілейного Хрещення Русі. В День 1030-ліття Хрещення України-Руси у «Волинській світлиці» МГО «Волинське братство» відбувся прийом волинського духовенства на чолі з Митрополитом Луцьким і Волинським Михаїлом, які прибули у м. Київ на святкування ювілейної дати Хрещення. Митрополит Михаїл вручив «Волинському братству» образ Волинської Божої Матері, ікону Всіх Волинських Святих, доробок наукових видань Волинської православної богословської академії і Луцьке Євангеліє.
 6 липня 2017 року року в Луцьку, в міському Палаці культури, відбувся благодійний аукціон, виручені кошти з якого використають на будівництво храму Святого Миколая Чудотворця у Волновасі на Донеччині у пам'ять про загиблих бійців 51 ОМБР. Міжнародне громадське об'єднання «Волинське братство» також взяло у ньому активну участь.
 24 жовтня 2017 року, після дворічної перерви, в ошатній залі київського Будинку Актора відбулися Загальні Збори Будинку Актора відбулися Загальні Збори Міжнародного громадського об'єднання «Волинське братство». На традиційну зустріч прийшло 128 офіційно зареєстрованих волинян. Серед присутніх відомих особистостей голова Ради Сергій Шевчук назвав Миколу Жулинського — доктора філологічних наук, директора інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України, академіка, президента МГО «Волинське братство»; Олександра Скіпальського — генерал-лейтенанта, почесного голову Об'єднання; Олександра Моцика — дипломата, Надзвичайного і Повноважного Посла, члена Ради. Серед запрошених: діючий народний депутат Верховної Ради України Ігор Лапін; заступник Голови Волинської обласної ради Роман Карпюк; Голова Асоціації земляцтв областей та регіонів у місті Києві Віктор Ткаченко; Петро Панчук, народний артист України, лауреат Національної премії України  ім. Т. Шевченка; Іван Ольховський, журналіст, поет, письменник, (автор книги «Засновник УПА» про Тараса Бульбу-Боровця); Валентин Яблонський, доктор біологічних наук, професор, член-кореспондент Національної академії аграрних наук України, та його донька вчений і поетеса Оксана — автори книги «Нескорена Волинь»; Святослав Пікульський, оперний співак, народний артист України, професор й багато інших поважних гостей культурно-мистецької, наукової, політичної та письменницької еліти.
 7 листопада 2017 року в столичному офісі Міжнародного громадського об'єднання «Волинське братство» за сприяння Володимира Данилюка — голови правління ГО «Форум українських журналістів», головного редактора «Волинської газети», в рамках чергового обміну досвідом відбулася предметна дискусія українських, німецьких, вірменських та грузинських журналістів, медіа-експертів і громадських діячів за міжнародною програмою «Зміна медіа-освіти та перспективи політичного діалогу», який проводиться за підтримки МЗС ФРН.
 До 15-річчя жіночого Клубу «Волинянка» за пропозицією голови Сергій Шевчук та підтримці Ради МГО «Волинське братство» здійснили поїздку до м. Умані, в Національний дендрологічний парк «Софіївка» (червень 2018 року).
 12 жовтня 2018 року в Любомльському краєзнавчому музеї відбулася зустріч із відомим українським кінорежисером-документалістом, лауреатом Національної премії імені Тараса Шевченка, лауреатом премії Василя Стуса Михайлом Ткачуком. 14 листопада 2018 року з нагоди 75-ї річниці виникнення Української Повстанської Армії Центр національно-патріотичного виховання молоді у м. Луцьку організував у великій залі Палацу культури перегляд фільмів почесного члена ради Михайла Ткачука «Щаслива Настуня» та «Покликав вас Госпожий глас».
 13 грудня 2018 року на запрошення Голови Міжнародного громадського об'єднання «Волинське братство» Сергія Шевчука в гості до волинян завітав всесвітньо відомий художник Іван Марчук. На зустріч з ним прийшли члени Волинського братства, жінки клубу «Волинянка», журналісти, культурні діячі, політики, друзі — всі ті, хто любить і шанує творчість митця. А 10 листопада 2019 року у столичному мистецькому просторі ARTAREA волиняни відвідали його виставку «Секрети геніальності».
 21 травня 2019 року в столиці була відкрита Меморіальна дошка волинянину Данилу Марковичу Курдельчуку. На церемонію відкриття пам'ятної дошки прийшли колеги, друзі, син Ігор Данилович Курдельчук, внучка, члени Міжнародного громадського об'єднання «Волинське братство», яке він очолював тривалий час, депутат Верховної Ради України Ірина Констанкевич, М. Г. Жулинський, екс-міністри, колишній перший заступник Міністра закордонних справ О. О. Чалий, президент Асоціації земляцтв В. В. Ткаченко, голова земляцтва буковинців у м. Києві «Буковина» Валерій Цибух, депутат Київради Т. І. Меліхова, дипломати, громадські діячі, інші шановані люди, а також земляки і односельчани.
 28 червня 2019 року на засіданні Ради прийняли рішення про святкування 20-річного ювілею земляцтва на Волині, а конкретно у санаторії «Лісова пісня», який розташований на мальовничому озері Пісочне.
 Знаковою подією у рамках відзначення 20-річчя створення МГО «Волинське братство» став Перший фестиваль пісень про волинський край «Волинь моя», який відбувся 29 червня 2019 року. Його ініціатором і натхненником став голова волинського земляцтва Сергій Володимирович Шевчук. Захід, який відбувся за участі 70 представників київських волинян земляцтва, які приїхали на Волинь, численних учасників цього дійства, відпочивальників санаторію «Лісова пісня», гостей з Волині та інших міст України, які люблять цей чудовий край, його людей, Перед початком фестивалю режисер документаліст, лауреат Шевченківської премії, почесний член МГО Михайло Ткачук показав короткометражні документальні кліпи з життя  МГО «Волинське братство»: «Молитва за Україну», «Пам'яті Данила Курдельчука „Волинь моя“, кожен з яких супроводжувався піснею — „Молитва“, „Дикі груші“ і „Волинь моя“. Всього на фестивалі було виконано 27 пісенних творів про Волинь.
 У ході ювілейної поїздки на Волинь 29 червня 2019 року був запланований захід в смт. Старий Чорторийськ. За нашою ініціативою тут відбулось встановлення пам'ятної дошки на школі, в якій навчався Антон Бутейко — видатний волинянин, український дипломат, політик, парламентар та державотворець. Почесну місію відкрити пам'ятну дошку було доручено Миколі Жулинському та племіннику Антона Бутейка М.Кальковцю.
 28 листопада 2019 року в ошатній залі наукової Ради Київського національного університету імені Тараса Шевченка зібралися київські волиняни, науковці, дослідники, історики, вчені, письменники, академіки, представники земляцтв у місті Києві, щоб відзначити 70-річчя створення Інституту дослідів Волині у м. Вінніпег (Канада), поспілкуватися в колі однодумців та прийняти рішення по відновленню діяльності Інституту в Києві. Після завершення виступів одноголосно було прийняте рішення про відновлення діяльності інституту дослідів Волини шляхом створення громадської організації „Інститут дослідів Волини (Вінніпег-Київ)“, затверджені відповідні документи і 23.01.2020 року вона була зареєстрована і набула юридичного статусу.
 18 листопада 2019 року за підтримки Національного Музею літератури України і особисто його директора Галини Сороки та МГО „Волинське братство“ відбулась презентація книги „Нескорена Волинь“, написана професором Валентином Яблонським разом із донькою Оксаною.
 13 грудня 2019 року полтавські волиняни зустрічали своїх дорогих гостей — подружжя волинських майстрів художнього друкованого слова, членів Національних Спілок письменників і журналістів України Володимира Савича Лиса та Надію Павлівну Гуменюк (Лис).
 17 грудня 2019 року у приміщенні волинського земляцтва зібрались разом волонтери групи „Бойові швачки“ та жінки Клубу „Волинянка“, щоб підготувати бійцям на фронт подарунки до Дня Святого Миколая та Нового року.

Полтавський осередок 
З 2006 року функціонує Полтавський обласний осередок земляцтва (установчі збори відбулися 24 грудня 2006).

До членства в осередку зголосився керуючий Полтавською єпархією Української Православної Церкви Київського патріархату єпископ Полтавський і Кременчуцький Федір (в миру Валентин Леонідович Бубнюк, уродженець села Липне Ківерцівського району, з 23 лютого 2012 р. — архієпископ). Владика Федір з великою цікавістю ознайомився з діяльністю осередку, з перших днів постійно приймає активну участь у його роботі. Земляки обрали його членом ради осередку. Він став нашим духовним лідером.

До дня проведення перших річних зборів кількісний склад членів осередку подвоївся і становив більше п'ятидесяти осіб. На зборах детально обговорили роботу осередку за перший рік діяльності. Згідно з пропозиціями учасників зборів, керуючись Статутом Об'єднання та Положенням про осередок і виходячи з реальних умов та можливостей, ми визначили основні напрямки нашої подальшої діяльності, серед яких:

 сприяння зміцненню авторитету Волині на Полтавщині шляхом поширення інформації та пропаганда її історичної і культурної спадщини, сучасних досягнень Волинського краю в економіці, культурі, суспільному житті;
 сприяння налагодженню та підтримуванню різноманітних зв'язків з Волинню;
 сприяння розповсюдженню відомостей про історичні, культурні і міжособистісні  зв'язки між Волинню та Полтавщиною, про видатних людей — волинян і полтавчан, доля яких тісно пов'язана: тих, хто народився на Волині з Полтавщиною, а тих хто народився на Полтавщині — з Волинню.

Важливим інформаційним джерелом для проведення роботи в цьому напрямку є „Календар знаменних і пам'ятних дат Волині“, який на наше прохання з 2008 року надсилало Управління культури і туризму Волинської обласної державної. З 2013 року цей Календар надсилає нам Волинська державна обласна універсальна наукова бібліотека імені Олени Пчілки.

Протягом останніх років діяльності було проведено багато заходів, які забезпечили популяризацію, розвиток і становлення Полтавського осередку.

 В листопаді 2017 року у видавництві „Полтавський літератор“  вийшла гарно проілюстрована книжка „Кабул: Шлях мужності“. Це спогади про Валерія Боняківського — художника і воїна, яку підготувала до друку член Полтавського обласного осередку МГО „Волинське братство“ Марія Боняківська.
 13 грудня 2017 року полтавські волиняни зустрічали своїх дорогих гостей — подружжя відомих волинських майстрів художнього слова, членів Національних спілок письменників і журналістів України, неодноразових лауреатів Міжнародного літературного конкурсу „Коронація слова“, інших авторитетних конкурсів і різних літературних премій, авторами понад 20 книжок, які вийшли з друку у найкращих видавництвах України, Володимиром Савичем Лисом та Надією Павлівною Гуменюк. Зустріч відбулася у затишній читальній залі центральної міської бібліотеки Полтави.
 25 квітня 2018 року у літературній вітальні Полтавської обласної універсальної наукової бібліотеки імені І. П. Котляревського відбулася творча зустріч полтавських волинян та членів міського товариства „Просвіта“ імені Тараса Шевченка з відомим режисером-кінодокументалістом, лауреатом Національної Шевченківської премії України і премії імені Василя Стуса, Почесним членом Ради МГО „Волинське братство“  Михайлом Ткачуком. Михайло Петрович представив на суд полтавців свій документальний фільм „Покликав Вас Госпожий глас“.
 22 листопада 2018 року у літературній вітальні Полтавської обласної універсальної наукової бібліотеки імені Івана Котляревського відбулася презентація книги „Україна. Голодомор 1946—1947 років: непокараний злочин, забуте добро“. Упорядник і автор книги Андрій Іванович Бондарчук, відомий волинський журналіст і письменник, член Національних спілок журналістів і письменників України, депутат Верховної Ради України першого скликання, Почесний громадянин свого рідного села Сереховичі Старовижівського району, міста Луцька і Волині.
 Вже стало доброю традицією щорічно проводити Народні Різдвяні свята „Волинський вертеп“ в дружньому, родинному колі земляків — полтавських волинян, в якому приймають участь і корінні полтавці, які переймають наші волинські народні традиції.
 2 лютого 2019 року на гостини до нас завітали представники полтавської інтелігенції — трійка колядників у колоритному українському національному вбранні з символічною Різдвяною зіркою. Це голова Полтавської обласної організації Національної спілки художників України, Заслужений художник України Юрій Олексійович Самойленко з дружиною Людмилою Григорівною та доцент кафедри журналістики Полтавського Національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка, кандидат наук із соціальних комунікацій Гліб Олексійович Кудряшов.

Це був останній колективний захід у 2019 році. Підступний коронавірус вніс свої негативні корективи в нашу діяльність. Сподіваємося, що карантині обмеження з часом відійдуть у минуле і ми всі знову повернемося до нормальних життєвих умов.

Кримський осередок 
15 травня 2011 р. в залі кафедри нормальної анатомії Кримського медичного університету відбулися відкриті збори кримчан — вихідців з Волині. На запрошення Голови Кримського осередку Івана Фролова відгукнулись та були присутніми на зборах 33 людини, та серед них 9 членів Осередку.

Про історію створення Кримського Осередку, мету діяльності, завдання та досягнення за рік існування розповів Голова КРО І. Фролов. Всі присутні (за деяким винятком) прийняли активну участь в обговореннях. Виступаючі з теплом згадували Велику Волинь, яка нині поділена на декілька областей. Були присутні також вихідці з Рівненської та Житомирської областей. За підсумками зборів було прийнято рішення про продовження та розширення напрямків діяльності КРО МГО „Волинське Братство“, складення плану заходів на 2011 рік.

21 вересня 2011 року Голова ради Кримського Республіканського осередку МГО „Волинське братство“ Фролов Іван Федорович передав командирові підшефної військової частини А2234 освітлювальних приладів на загальну суму 4 тисячі гривень за рахунок особистих пожертвувань.

27 жовтня 2011 року, голова Ради КРО МГО „Волинське Братство“ Фролов І. Ф., перебуваючи на Волині був на прийомі у першого заступника Голови Волинської обласної Ради Лобача Ю. В., у першого заступника Голови Волинської обласної ДА Башкаленко О. К. та у заступника Голови Волинської обласної ДА Курилюка О. І.. В, де інформував керівництво Області про роботу Кримського осередку. В ході зустрічей узгоджувались питання щодо проведення влітку 2012 року на базі військової частини у м. Євпаторія воєнно-патріотичних зборів з юнаками 12-16 років. Обговорювались питання про підготовку міжрегіональної угоди між Волинню та Кримом, створення в Криму Волинського музею під відкритим небом та інші. Перший заступник Голови Волинської обласної ДА Башкаленко О. К. передав для Кримського РО прапор Волині. Керівники Волині схвально сприйняли інформацію та погодились сприяти роботі земляків у Криму.

Кримський республіканський осередок Міжнародного громадського об'єднання „Волинське Братство“ в гостях у екіпажу корвету „Луцьк“. В січні 2011 року Голова КРО МГО „Волинське Братство“ Іван Фролов та командир протичовнового корвету „Луцьк“ капітан 3-го рангу Сергій Крилов на борту корабля підписали угоду про шефські стосунки.

На запрошення командира та екіпажу корвету „Луцьк“ Голова КРО МГО „Волинське Братство“ Іван Фролов та активісти Салгірського міжрайонного управління водного господарства на чолі з начальником-спізасновником КРО МГО „Волинське Братство“ Володимиром Панютіним стали гостями Дня корабля, який святкували 12 лютого 2011 року в смт. Новоозерне, що під Євпаторією.

Навесні 2012 року Голова Ради Осередку

був у Волинській обласній раді та в Луцькому виконавчому комітеті, де обговорювались заходи взаємодії. Зокрема, було ініційовано підписання регіональної угоди між Волинню та Автономною Республікою Крим. На зустрічі з мером міста Луцька Романюком М. Я. було передано прохання командування підшефного корвету „Луцьк“ про надання конкретної допомоги кораблю та екіпажу.

Станом на 1 березня 2013 року зареєстрованими членами осередку є 41 кримчанин. Це жителі Сімферополя та Сімферопольського району, міста Алушта та селища Красногвардійське.

Щороку в першій половині лютого кримські волиняни відвідують корвет „Луцьк“ в День корабля. Це свято відзначаться, коли корабель був спущений на воду.

Долучився Кримський осередок до св'яткування Дня Військово-Морських Сил України. Перлину до св'яткування внесено Камінь-Каширським народним хором „Родовід“. До речі, цей колектив та всю делегацію Волині ми зустріли на під'їзді до Сімферополя, за що волиняни подарували надзвичай чудову пісню про нашу Волинь.

Сімейним колом кримські волиняни св'яткували Покрову Пресвятої Богородиці у краєвидному садку Салгірського міжрайонного водного господарства. Більше тридцяти людей з дітьми отримали духовне піднесення від спілкування та співу рідних пісень.

Значною подією на завершення останнього року ночі Сварога, тобто року 2012-го, стало 27 грудня відзначення 20-річчя всеукраїнської громадсько-політичної та літературної газети „Кримська світлиця“, головним редактором та творчим натхненником якої є наш земляк, член Осередку Качула Віктор Володимирович. З Рожищенського району.

20 березня 2014 року корвет „Луцьк“ було захоплено російськими окупантами.

Після окупції Криму російською федерацією зв'язки з Кримським осередком втрачені.

Жіночий клуб „Волинянка“ 
4 березня 2003 року відбулася перша зустріч київських волинянок, на якій було прийнято рішення створити при Міжнародному громадському об'єднанні „Волинське братство“ жіночий Клуб „Волинянка“.

Одним із принципових рішень було встановлення єдиного дня систематичних зустрічей членів Клубу. Ним став останній четвер кожного місяця до затишної світлиці в центрі столиці на вул. Ярославів вал, 10-б. За весь період існування не було відмінено жодного засідання аж до 2020 року, коли ввели карантин через коронавірус.

Основна мета створення Клубу — це спілкування волинянок, пошук спільних інтересів та форм діяльності, можлива допомога і т.ін. Тобто ті критерії, які і визначають життєдіяльність клубної форми громадських об'єднань.

З часом діяльність „Волинянки“ стала набагато ширшою від звичайних зібрань і не обмежувалася рамками усталеної клубної роботи. Вона має різноманітні форми і напрямки, торкається не тільки творчих і просвітницьких, а й соціальних, оздоровчих, благодійних питань, сприяє активізації жіночого руху в умовах формування громадянського суспільства.

До Клубу прийшли київські волинянки, яких згуртували спільні інтереси, любов до своєї малої батьківщини, її історії і традицій, чарівної  поліської природи. Чимало київських волинянок наділені талантами й особливими чеснотами, їх імена відомі в Україні і за її межами, вони виступають в концертах, на радіо і по телебаченню, пишуть вірші і статті, видають книжки, виховують учнів і студентів, лікують людей, працюють на виробництві, в офісах і творчих організаціях, навчаються у вузах і аспірантурі, займаються підприємницькою і громадською роботою, вони різні за віком, фахом, статусом. Соціальний розріз клубу — це ніби Волинська область в мініатюрі, яка включає в себе представників майже всіх районів.

Чого ми досягли за цей час? Найважливіше, що наші зібрання — це зустрічі однодумців, а не вечірки втомлених після роботи жінок, це платформа для усвідомлення своєї необхідності завдяки земляцьким зв'язкам, які нас об'єднують і надихають, задовольняючи творчі, духовні, культурні інтереси, сприяють громадській активності, залучають до волонтерської діяльності.  Це місце, куди ми за будь-якої погоди: і в дощ, і в сніг, і в спеку поспішаємо з радістю, залишаючи за порогом власні проблеми а, часом, і хвороби, де завжди зустрінемо привітну посмішку і тепле слово.

Жінки „Волинянки“ долучилися до багатьох цікавих справ, налагодили контакти з рядом жіночих організацій — вітчизняних і зарубіжних. Вони бажані гості на Міжнародних форумах, конференціях, Круглих столах, творчих зустрічах, міських громадських зібраннях.

Про організаційні здібності волинянок добре знають у столиці і за її межами, а також в інших земляцтвах. Інформацію про нас можна знайти в Інтернеті, в науково-популярному виданні „Волинь“ (Київ,2006), часописах „Волинь моя“, кольоровому буклеті про „Волинянку“, в газетах „Культура і життя“, „Волинь“ тощо.

Наші волинянки мають різнобічні інтереси, захоплення, хоббі: вишивають, малюють, оволодівають ремеслами, пишуть вірші і прозу, складають пісні; вони наділені кулінарними здібностями, люблять подорожувати не тільки Україною, а й за її межі.

У творчому доробку волинянок десятки опублікованих книжок, навчальних посібників, поетичних збірок, статей; видано пісенні компакт-диски і т.ін. Ініціативи і поривання жінок завжди підтримуються, щоб не згас запал, коли вони беруться за будь-яку корисну справу.

Вже подолано вісімнадцять сходинок наповненого непересічними враженнями життя з його турботами, радощами, втратами і перемогами у колі подруг-волинянок. Клуб з'єднав серця і душі жінок, дав впевненість у своїх силах, допоміг розширити кругозір, розкрити і розвинути таланти та обдарування, краще пізнати раніше невідомі культурні і духовні цінності, утвердити свою громадянську позицію.

Волинянки не стоять осторонь подій, що відбуваються у столиці:

 вони активно відгукнулись на заклик Всеукраїнського товариства „Просвіта“ ім. Т. Г. Шевченка підтримати ініціативу „Тарасова церква“ по збиранню коштів на спорудження Кобзаревого храму біля Чернечої гори у Каневі;
 представниці клубу були учасниками Генеральної Асамблеї Міжнародних Жіночих Організацій, яка відбулася у вересні 2006 року в і навіть отримали  від президента Комітету пані Белі Фанг-Фуй Чанг вітального листа з Тайваню;
 не пройшла повз їхню увагу ще одна відповідальна духовна акція — перенесення на Волинь Благодатного Вогню, доставленого у Великодні дні з Єрусалим;
 а хіба могли обійтися без присутності „Волинянки“ презентації книжок: „То твій, сину, батько“ Миколи Жулинського, „Волинянин“ Ярослава Федорчука, поетичних збірок земляків; перегляд патріотичних фільмів лауреата Національної премії Т. Г. Шевченка, члена Волинського братства Михайла Ткачука.

Життя підказало — раз ми об'єднались, потрібно допомагати один одному. Тому жінки Клубу брали активну участь у підготовці творчих зустрічей, концертів наших землячок. Зокрема:

 поетес Ніни Бай та Марії Морозенко;
 виконавиці українських пісень та романсів Світлані Мирводи;
 нашому аматору — поетесі, композитору та виконавиці Ганні Півньовій;
 („Заквітчую піснями Україну“), мистецтвознавцю Ользі Рутковській („Осенини пані Ольги“), „Поезія з присмаком кави“, А ми удвох, а ми удвох в поезію закохані» — так називався поетичний вечір Ольги та Вікторії Рутковських;
 художниці Тетяні Мисковець (пленери з лозоплетіння та виставки робіт);
 заслуженій артистці України Галині Кажан (м. Луцьк);
 поетесі Антоніні Листопад (м. Краснодон Луганської області).

Діяльність жіночого осередку набагато ширша від звичайних жіночих зібрань і не обмежується рамками усталеної клубної роботи. Вона має багато напрямків, торкається не тільки культурно-творчих, а й соціальних, оздоровчих, благодійних питань. Протягом цих років доля познайомила нас з талановитими волинянками, яким ми допомогли вирішити важливі життєві проблеми. У цих питаннях нас активно підтримували наші члени Ради, депутати, члени земляцтва.

Ми співпрацюємо і надаємо можливу допомогу з самобутньою художницею, інвалідом з дитинства Валентиною Михальською (с. Хворостів Любомльського району), якій організували виставку її робіт у Будинку художників, подали ініціативу про нагородження Михальської державною нагородою, організували санітарно-профілактичне лікування у клінічній лікарні «Феофанія», постійно знаходимось на зв'язку, при нагоді відвідуємо і вирішуємо поточні питання.

Перебування у нашому Клубі нині вже покійної племінниці Заслуженої артистки СРСР Наталі Ужвій — Скопіченко Галини Григорівни спонукало нас до вирішення питання встановлення меморіальної дошки на будинку у Києві по вул. Городецького, де жила знаменита актриса. Для його вирішення направили багато листів на адресу компетентних органів Київської міської держадміністрації, відбулись зустрічі з відповідальними працівниками і коли надія була майже втрачена, нам сповістили, що дошка готова. Її відкриття відбулось 27 березня 2007 року.

У процесі діяльності ми набули досвід організації масових заходів, що не так і легко при відсутності коштів. І звичайно, в цьому нас підтримували наші земляки, члени Ради земляцтв. Тому змістовно і на певному організаційному рівні як для Клубу ми здійснили:

 святкування 1-ї та 3-ї річниць жіночого Клубу «Волинянка».
 облаштування та презентацію «Українського містечка»  під час участі у Фольклорамі, яка проходила на Співочому полі.
 День Києва.

Випробуванням для жінок Клубу була Помаранчева революція. В офісі земляцтва ми організували штаб для волинян. Круглодобове чергування здійснювалось з 24 листопада 2004 року по 7 січня 2005 року. Незалежно від віку його здійснювали 26 жінок. Вони забезпечили харчування, санітарію, лікування і порядок при наявності величезної кількості людей. А головне, ця подія зблизила жінок і зміцнила Клуб.

Ми разом і в радості, і в біді. Жодну жінку нашого Клубу ми не забуваємо поздоровити з Днем народження. Святково ми вітаємо ювілярів. Подарунки, фотоколажі, привітальні вірші та пісні — невід'ємні атрибути вітання. Але й у важкі хвилини життя наші жінки знаходять нашу підтримку і співчуття.

Крім того, наші жінки активно ходять на концерти, творчі зустрічі, виставки та багато інших заходів.  Це, звичайно, робить більш цікавим і насиченим життя звичайних жінок-волинянок.

Значну роль у діяльності будь-якого громадського об'єднання відіграє інформативність. В даний час — це досить великі кошти. Але, не зважаючи на це, нам вдалось. Так, у 2004 році ми за власні кошти видати кольоровий буклет «Волинянка»; за власні кошти помістити інформацію у книгу «Волинь» (кольорове видання формату А3); щорічно жінки Клубу надавали матеріали у часопис «Волинського братства» «Волинь моя»; статті про Клуб були надруковані у ряді київських та волинських газет; підготовлений об"ємний матеріал «Ми доньки синьоокої Волині», який ми плануємо видати.

Робота жінок Клубу базується на громадських засадах. Вона непомітна, але іноді забирає багато особистого часу, певних моральних і навіть матеріальних затрат. Тому, логічно, що ми не забуваємо подякувати за це і відзначити жінок можливими засобами. Так, за поданням Клубу нагородних матеріалів до Управління по роботі з жінками КМДА подяками Київського міського голови нагородили 7 жінок. До 5-ти річного ювілею МГО «Волинське братство» за поданням клопотань до Ради земляцтва було нагороджено 2 жінки Подякою Київського міського голови, 2 Почесною грамотою КМДА, 25 жінок Почесною грамотою МГО «Волинське братство» за участь у Помаранчевій революції та 4 з нагоди ювілейної дати, Почесні грамоти жіночого Клубу «Волинянка» були вручені усім жінкам з нагоди 4-ї річниці Клубу у 2007 році.

Запорукою розвитку громадського об'єднання є взаємодія і співпраця з державними органами, громадськими об"єднаннями та окремими відомими чи визначними особами. Тому жіночий  Клуб «Волинянка» не є винятком з цього правила. В окремі періоди діяльності ми співпрацювали з Управлінням по роботі з жінками Київської міської держадміністрації, Жіночим інформаційним Центром при Могилянській академії (директор Бугай Надія), Музеєм Лесі Українки у Києві, Музеєм Гончара, Національним музеєм літератури, Музеєм книги, Жіночими Клубами земляцтв, Головою Світової Федерації Жіночих Організацій Наталею Даниленко (США) — американкою волинського походження, Оленою Леонтович  та багато інших.

Клуб «Волинянка» — був одним з ініціаторів  створення у Києві в червні 2006 року Об'єднання жіночих осередків ряду земляцтв, і ця ідея дала плідні наслідки. Набувши досвіду, посестри почали організовувати спільні масштабні заходи:

 організації та проведенні Свята Колодія (Масляної) у Центральному павільйоні Національного виставкового експоцентру Дня Матері, Дня дитини, Дня сім'ї «Щаслива родина — квітуча Україна» там же.
 відзначенні Тетяниного дня, який проходив у волинській світлиці.
 зустрічі Благодатного вогню з Єрусалиму на Софіївській площі та доставці його у Ковель.
 святкування Дня Жінки Мироносиці у Софії Київській та відвідання у його рамках музею Трипільської культури (Обухівський р-н).
 вишивання Рушника національної єдності, де пісню про цей рушник, написану Ганною Півньовою, визнали найкращою.
 перегляді Різдвяних Вертепів у Черкаському земляцтві та Музеї Гончара.
 неодноразово були на Черкащині — на могилі Кобзаря у Каневі і у заповіднику «Софіївка» в Умані, в музеї Трипільської культури на Київщині.
 жінки Клубу «Волинянка» переглянули різдвяне дійство «Вертеп» та були присутні на «Черкаських» вечорницях на запрошення жіночого Клубу «Берегиня».
 взяли участь у святкуванні «Золотого весілля» подружніх пар Луганського земляцтва на запрошення жіночого Клубу «Землячка», 
 відвідали ювілейний концерт представниці дніпрпетровського земляцтва Зої Ружин «Україна є, Україна буде».

Визначною сторінкою роботи клубу стала волонтерська робота, напрямками діяльності якої є забезпечення бійців АТО білизною, медикаментами, санітарно-гігієнічними засобами, продуктами харчування. Голова Клубу Жанна Василівна Шнуренко за активну волонтерську діяльність, зокрема активну участь у волонтерській групі «Бойові швачки», отримала відзнаки: медаль «Лагідна сила» Всеукраїнської ГО "Спілка ветеранів та працівників силових структур України «Звитяга», медаль Патріарха Київського і всієї Русі-України Філарета «За жертовність і любов до України», стала номінанткою «Волонтерської премії 2016 року» громадської ініціативи Єромайдан — SOS, отримала подяки та грамоти від командирів підрозділів АТО.  у День волонтера у 2018 році дві наші волинянки Валентина Слободян та Ліна Гулуюк були  також нагороджені медаллю від Патріарха Київського і всієї Русі-України Філарета «За жертовність і любов до України».

Але саме головне — це спілкування волинянок. Тем для спілкування дуже багато. Але єдине у нас спільне — це любов до рідної волинської землі, спомини про батьків та родини. І це той стержень, заради якого кожного останнього четверга, уже сім років ми приходимо у світлицю в центрі столиці нашої країни.

У свою світлицю-офіс з оригінальним портретом Лесі Українки, подарованим Центром народної культури «Музей Івана Гончара», іконою, прикрашеною волинськими рушниками — подарунком від Волинської обласної влади, жінки приносять власні вишиванки і мистецькі твори, вірші і статті, нагороди, фотографії, а господині — також кулінарні вироби й рецепти до них. Коли щомісяця, в останній четвер, традиційно зустрічаються волинянки, у клубі звучать пісні та вірші і часто вони є їх першими слухачами. Тут вони відзначають державні і календарні свята, вітають всіх без виключення подруг з днями народження і ювілеями, досягнутими успіхами і визначними подіями, разом радіють і сумують, підтримують одна одну як можуть і чим можуть.

Концерти, виставки, презентації, творчі зустрічі, вшанування пам'яті Лесі Українки і Тараса Шевченка, святкування Дня Прапора та Дня Незалежності, обрядові дійства в музеї Гончара, земляцька толока  в Пирогові — заходи, на яких побували волинянки, важко перелічити!

Сьогодні усім зрозуміло, що необхідно активніше розвивати жіночий рух, як об'єднуючий, адже жінка в Україні завжди була берегинею спокою, гармонії і добробуту, завжди мала власну думку і була готова до рішучих дій. «Волинянка» готова до серйозної розмови, до конструктивної співпраці з посестрами з інших земляцтв, адже гуртом легше долати будь-які труднощі, а сьогодні у наш нестабільний час, жіноча наполегливість, творчість і розсудливість потрібні, як ніколи. Українські жінки єдині у своєму розмаїтті!

Гурт «Волиняни» 
Гурт «Волиняни» розпочав свою творчу діяльність 14 жовтня 2010 року.

Варто зауважити, що серед земляцтв столиці такий гурт має лише Волинське земляцтво. Перший концерт відбувся у холі Палацу культури «Україна» в рамках ІІ Всеукраїнського фестивалю мистецтв «Обіймись, Україно!».

Потім були Спілка письменників України і Національний музей літератури, Спілка жінок Шевченківського району м. Києва і село Хотянівка Вишгородського району, м. Ірпінь і м. Біла Церква, День перемоги і День Незалежності, освячення купола церкви с. Яблунівка Макарівського району і обряди колодки і покривання молодої у музеї Івана Гончара, музей «Київська фортеця».

Дует «Дві Ганнусі» з гурту «Волиняни» побували разом з представниками земляцтв областей України в славному місті Запоріжжі на запрошення МГО «Земляцтво Запоріжжя».

У 2012році на запрошення голови Вишнівської сільради Любомльського району Олексія Кулика гурт «Волиняни» взяв участь у святі «День села».

Виступали:

 у Київському головному військовому клінічному госпіталі перед захисниками, які отримали поранення в зоні АТО;
 у столичному Будинку кіно на творчому вечорі лауреата Шевченківської премії Михайла Ткачука;
 на авторському творчому вечорі письменниці, поетеси, члена Спілки журналістів України, волинянки Ніни Бай;
 на виїзному засіданні МГО «Волинське братство» у Луцьку на запрошення нині покійного Івана Корсака;
 в музеї Івана Гончара показали обряди випікання та прикрашання Вишнівського весільного короваю та волинське весілля;
 виступили на презентації книги «Нескорена Волинь», написаної професором Валентином Яблонським разом із донькою Оксаною;
 на відкритті виставки «Перлини Волині», де були представлені роботи самобутньої художниці Валентини Михальської, графічні роботи Валентини Протопоп і нині вже покійних неперевершених майстринь-вишивальниць сестер Світлани та Галини Махонюк;
 виступили на презентаціях виставок графічних робіт майстрині з Волині Валентини Протопоп у Національній академії керівних кадрів культури і мистецтв та Центральній бібліотеці ім. Т. Г. Шевченка для дітей м. Києва.

В травні 2016 року взяли участь у Третьому районному фестивалі народного мистецтва «Над Королівським Шляхом», який проводився на території музейного комплексу «Затурцівський меморіальний музей В'ячеслава Липинського».

В серпні 2018 року на Волині прийняли участь у Восьмому Міжнародному фестивалі українського фольклору «Берегиня». Тоді ж з великим успіхом пройшов концерт ансамблю «Волиняни» в селі Лобачівка Горохівського району. Сюди, на свою батьківщину, запросив  Петро Панчук, актор Київського Академічного драматичного театру ім. І.Франка, режисер, народний артист України, лауреат Шевченківської премії і наш добрий друг.

В жовтні 2018 гурт взяв участь у Всеукраїнському фестивалі повстанської пісні «За Україну! За її волю!» (м. Луцьк).

Знаковою подією у рамках відзначення 20 річчя створення МГО «Волинське братство» став Перший фестиваль пісень про волинський край «Волинь моя», який відбувся 29 червня 2019 року у санаторії «Лісова пісня», де гурт «Волиняни» отримав диплом за популяризацію волинської пісні.

Гурт «Волиняни» постійно бере участь у різних заходах Міжнародного громадського об'єднання «Волинське братство» — річні збори, зустрічі, презентації, творчі вечори, щомісячні зібрання жіночого Клубу «Волинянка», святкові заходи земляцтва.

Посилання 
 Вебсайт «Волинське Братство»

Джерела 
 Стаття «Блакитноозері очі Волині», автор Валерій Фень, стор. 45-48 в книзі Собори наших душ: календар 2006 року. Чернігівське земляцтво: упорядники В. Д. Туркевич, М. І. Чубук. — Київ: Книжкова друкарня ТОВ «Бізнесполіграф», 2006 — с. 648, іл.

Земляцтва в Києві
Волинь